Il commesso (The Assistant) – romanzo di Bernard Malamud
 The Assistant – film del 1997 diretto da Daniel Petrie
 The Assistant – film del 2019 diretto da Kitty Green